Ву́лиця Бажо́ва — вулиця у деяких містах України та колишнього СРСР.

Вулиця Бажова — вулиця у місті Горлівка.
 Вулиця Бажова — вулиця у місті Дніпро.
 Вулиця Бажова — одна із вулиць Києва, знаходиться у житловому масиві Соцмісто, у Дарницькому районі.
 Вулиця Бажова — вулиця у місті Кривий Ріг.

Вулиця Бажова — вулиця у місті Єкатеринбург.
 Вулиця Бажова — одна із вулиць Ішимбая.
 Вулиця Бажова — одна із вулиць Москви.

Вулиці, названі на честь людей